Oestergaard bezeichnet
 Heinz Oestergaard (1916–2003), deutscher Modedesigner

 Peter J. Oestergaard Verlag, in Berlin-Schöneberg 1902–etwa 1950

Siehe auch 
 Østergaard
 Ostergaard